La photométrie désigne plusieurs domaines d'étude scientifique :

Optique 
 photométrie, discipline qui étudie les rayonnements lumineux tels que les perçoit l'être humain.

Astronomie 
 photométrie, méthode d'observation de l'intensité lumineuse des objets célestes.

Biochimie 
 Cytophotométrie, mesure d'absorption de la lumière par les cellules.

Homonymie